Polski Rejon Narodowy:
 Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego
 Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego